Gyllenhielm (gelegentlich auch Gyllenhjelm) ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Carlsson Gyllenhielm (1574–1650), schwedischer Feldmarschall, Politiker und Reichsadmiral
 Sofia Gyllenhielm (* 1556 oder 1559; † 1583), uneheliche Tochter des schwedischen Königs Johann III. und seiner Mätresse Katarina Hansdotter